Contea di Martin o Martin County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Martin – Carolina del Nord
 Contea di Martin – Florida
 Contea di Martin – Indiana
 Contea di Martin – Kentucky
 Contea di Martin – Minnesota
 Contea di Martin – Texas